Krost ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Krost (1925–2017), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Rolf Krost (* 1931), deutscher Fußballspieler